Томми Пекка Лянтинен (, 22.08.59, Турку) — финский музыкант, начавший карьеру в 1980 г.

Перед началом сольной карьеры Лянтинен был соло-вокалистом в рок-группах Boycott, Fabrics и др. В 1994 году музыкант стал петь на финском языке (группы, в которых он состоял в 80-х годах, исполняли песни на английском, за исключением группы «Виа Долороса», выпустившей один сингл в 1986), тогда Томми начал записывать диски и гастролировать под своим именем. В том же 1994 году вышел первый сольный альбом Veijareita ja pyhimyksiä (букв. «Хулиганы и святые»), имевший большой успех.

Некоторые самые популярные хиты Лянтинена: «Syvälle sydämeen sattuu» («Ранит глубоко в сердце»), «Kevät ja minä» («Весна и я»), «Rööperin kuu» («Луна Рёпери»), «Via Dolorosa» («Виа Долороса») ja «Älä unta nää» («Не смотри сны»). В 2005 году музыкант участвовал в отборочном туре Евровидения с песней «Mitä vaan» («Что угодно»), однако дальше не прошёл.

Лянтинен сделал перерыв в сольной карьере в 1996 году. Самым последним альбом стал «Popniitti» (2004). Из-за работы жены музыкант с семьей переехал в пригород Лиссабона. Гастроли ограничивались только Финляндией. В 2009 году Лянтинен снова активизировал гастрольную деятельность, и седьмой сольный альбом «Isoja aikoja» вышел в 2011 году. Сингл «Liekki palaa» («Пламя горит») вышел в конце 2009 года.

Дискография

Альбомы 
 Fabrics: Look At This (1980)
 Fabrics: Tonight (1981)
 Tom Dozen: Aqua Blue (1982)
 Rin Tin Tin: Swazi-Beat (1984)
 Boycott: Boycott (1987)
 Boycott: No! (1988)
 Boycott: Lightning Strikes Back! (1990)
 Tommi & Hombre: Tommi & Hombre (1990)
 Boycott: Red (1992)
 Veijareita ja pyhimyksiä (1994)
 Maalla, merellä ja ilmassa! (1995, kultapainos 1996)
 Punainen graniitti (1997)
 Iltavilli (1999)
 'Tähtilaiva (2002)
 Popniitti (2004)
 Isoja aikoja (2011)

 Сборники 
 Boycott: Gotta Rock (1989)
 Parhaat 1994—2000 (2000)
 Läpi tulen ja jään — 25 vuotta! (CD/DVD) (2005)
 Boycott: Hits Back (2007)
 Collections (2007)

 Синглы 
 1993 — Rakkauslaulu
 1993 — Sä oot mun
 1994 — Mä en haluu enää muistaa # 33 [ei julk. singlenä]
 1994 — Satelliitti # 26
 1994 — Syvälle sydämeen sattuu # 20
 1995 — Silta yli Suomen # 22
 1995 — Mä matkustan # 36
 1995 — Huudan sun nimee # 24
 1995 — Tuulta päin # 43 [ei julk. singlenä]
 1995 — Jäin kiinni katseeseen # 20
 1996 — Kevät ja minä # 17
 1996 — Via Dolorosa # 3
 1997 — Aika on hiekkaa # 13
 1997 — Rööperin kuu # 5
 1997 — Rakkauden veturi
 1997 — Olen onnellinen
 1998 — Nyt ollaan näin '98
 1998 — Uneton # 30
 1999 — Yksinään # 35 [ei julk. singlenä]
 1999 — Virtuaali
 1999 — Taivaspoika
 2000 — Hyvä fiilis # 41
 2000 — Mä haluun kaiken
 2000 — S.O.S
 2002 — Kesällä kaikki on toisin
 2002 — Älä unta nää # 31
 2002 — Se on rock
 2003 — Leijonasydän
 2003 — Kesä häipyy
 2004 — Rakkaudenkaipuu
 2004 — Eltsun Kalliot
 2005 — Mitä vaan
 2009 — Eloise
 2009 — Liekki palaa
 2011 — Rahaa rikkaampi (Radio # 7)
 2011 — Kaksi sanaa
 2012 — Kevät ja minä 2012 / Jari ja Minä

 Литература 
 JayJay Leskinen: Tää on myös mun maailma — Tommi Läntinen'' (Kustannus Oy Aamulehti, 2005)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Рок-музыканты Финляндии
Исполнители шлягеров